Soter (griechisch Σωτήρ ‚Retter, Heiland‘) steht für:

 Soter (Beiname), Beiname griechischer Götter und Herrscher
 Christus der Erlöser, siehe Soteriologie

Soter ist der Beiname folgender Personen:
 Antiochos I., König des Seleukidenreichs
 Attalos I., König von Pergamon
 Demetrios I. (Soter), König des Seleukidenreiches
 Eukratides II., griechisch-baktrischer König
 Ptolemaios I., Ptolemäerkönig von Ägypten
 Ptolemaios IX., Ptolemäerkönig von Ägypten
 Rabbel II., König der Nabatäer
 Seleukos III., König des Seleukidenreiches
 Zoilos II., indo-griechischer König

Soter ist das Cognomen folgender Personen:
 Tiberius Claudius Soter, römischer Maler

Soter ist der Name folgender Personen:
 Soter († 174/175), Bischof von Rom, siehe Soterus
 Soter (Bischof von Neapel), Bischof von Neapel

Soter ist der Familienname folgender Personen:

 Ioan Soter (1927–1987), rumänischer Hochspringer
 Johannes Soter (Johann Soter), deutscher Papiermacher und Buchdrucker
 Paul Soter (* 1969), US-amerikanischer Schauspieler, Drehbuchautor und Regisseur

SOTER steht als Abkürzung für:
 SOTER (SOil and TERrain Database), globale Bodendatenbank

Siehe auch:
 Sotir
 Sotier

SOTER